Чемпионат Дании по шахматам 2003 проходил в Хорсенсе с 12 по 20 апреля.

Таблица

Ссылки 
 Skak DM 2003 — Dansk Skak Union
 Danmarksmesterskabet 2003
 
 SKAKbladet MEDLEMSBLAD FOR DANSKSKAK UNION 2003-5

Чемпионаты Дании по шахматам
2003 год в шахматах
Апрель 2003 года
Спорт в Дании в 2003 году